Johns Island ist der Name folgender

Inseln in den Vereinigten Staaten:
 Johns Island (Hernando County, Florida)
 Johns Island (Indian River County, Florida)
 Johns Island (Wakulla County, Florida)
 Johns Island (Hancock County, Maine)
 Johns Island (Lincoln County, Maine)
 Johns Island (Michigan)
 Johns Island (South Carolina)
 Johns Island (Washington)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Johns Island (Ort in South Carolina)

Siehe auch:
 Jones Island